McCune pode se referir a:
Síndrome de McCune-Albright
McCune (Kansas)

Desambiguação